Mangole (eiland), een Indoneisch eiland.
 Mangole (plaats), een plaats op het Indonesische eiland Mangole.
 Straat Mangole, een zeestraat in Indonesië ten zuiden van het eiland Mangole.
 Mangole (taal), een taal gesproken in Indonesië.